Digital Signature Algorithm
 Directory System Agent
 Distributed System Agent
 Cyfrowa angiografia subtrakcyjna – z ang. Digital subtraction angiography
 Dynamiczna alokacja pamięci – z ang. Dynamic Storage Allocation
 Doustne środki antykoncepcyjne
 Port lotniczy Doncaster/Sheffield
 Dual Sim Active